Sezon (1980/1981) był 78. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 3 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Budapest Honvéd SE. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Tibor Nyilasi, który w barwach klubu Ferencvárosi TC strzelił 30 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej